Дзюбовка — населённые пункты на Украине:

 Дзюбовка — село в Яготинском районе Киевской области.
 Дзюбовка — село в Ичнянском районе Черниговской области.